Бенджамин Росс Эванс (, родился 31 июля 1975 года) — валлийский регбист, выступавший на позиции столба.

Биография 
Известен по выступлениям за такие именитые клубы, как «Кардифф Блюз», «Кальвизано», «Сейл Шаркс», «Джерси» и «Мозли». Выступал за сборную Уэльса на чемпионате мира 1999, Кубке шести наций 2003 и 2004, Кубке пяти наций 1999. Профессиональную карьеру завершил в 2012 году. На любительском уровне затем выступал за клуб «» из Австралии, с 2016 года тренер схваток в клубе «».

Супруга — Лиз Эванс. Бен имеет высшее образование в области физической культуры, является владельцем бюро по трудоустройству в Сиднее.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «Кардифф»  
 

Регбисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по регби
Игроки РК «Нит»
Игроки РК «Суонси»
Игроки РК «Кардифф»
Игроки РК «Кардифф Блюз»
Игроки РК «Сейл Шаркс»
Игроки РК «Кальвизано»
Игроки РК «Грандукато Парма»
Игроки РК «Джерси Редс»
Игроки РК «Мозли»
Регбийные тренеры Уэльса